Соревнования по теннису в парном разряде среди девушек на II летних юношеских Олимпийских играх прошли с 17 по 24 августа в теннисном комплексе при Нанкинском Институте Спорта.

Общая информация 
Титул сильнейшей команды турнира достался смешанному дуэту из Украины и Белоруссии — Ангелине Калининой и Ирине Шиманович, в решающем матче переигравшему представительниц России — Дарью Касаткину и Анастасию Комардину. Бронзовая медаль досталась двум представительницам Прибалтики — Елене Остапенко и Аквиле Паражинскайте, сначала уступивших Калининой и Шиманович, но затем переигравших представительниц США и Мексики — Софию Кенин и Ренату Сарасуа.

Призёры

Посев 

  Ивана Йорович (SRB) /  Джил Тайхманн (SUI) (Первый раунд)
  Дарья Касаткина (RUS) /  Анастасия Комардина (RUS) (Серебряная медаль)

<li> Ангелина Калинина (UKR) /  Ирина Шиманович (BLR) (Золотая медаль)
<li> Найкта Бейнс (AUS) /  Присцилла Хон (AUS) (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал четырёх

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Китай